Атайнш () — португальська власна назва.

Топоніми

Атайнш (Гімарайнш) — парафія.
 Атайнш (Віла-Верде) — парафія.